KVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kavieng (Papua Nuova Guinea)